Freund oder Feind steht für:
 Die Simpsons: Freund oder Feind! Episode 5x19 (1994/95), siehe Die Simpsons/Staffel 5 #Episoden
 Star Trek: Enterprise – Freund oder Feind, Episode 1x3 (2003), siehe Star Trek: Enterprise/Staffel 1
 Close to Home: Freund oder Feind?, Episode 1x18 (2006/07), siehe Close to Home #Staffel 1
 Lindenstraße – Freund oder Feind?, Episode 1650 (2017), siehe Lindenstraße/Episodenliste #2017
 Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau, Fernsehfilm (2020)

Siehe auch:
 Friend or Foe